Mullerus ist eine abgewandelte Form des Nachnamens „Müller“. Sie wird mitunter z. B. verwendet für

 Johann Michael Müller (Architekt)
 Johann Samuel Müller
 Karl Müller (Altphilologe)
 Vitus Müller